Caldwell může být:

příjmení
 Bobby Caldwell (* ???) – americký bubeník, skladatel, producent a aranžér
 David Caldwell (* 1987) – hráč amerického fotbalu
 Erskine Caldwell (1903–1987) – americký spisovatel a novinář
 Sophie Caldwell (* 1990) – americká běžkyně na lyžích
 Tommy Caldwell (* 1978) – americký horolezec
 Tracy Caldwellová (* 1969) – americká chemička a astronautka

místopisné jméno 
 Caldwell (Arkansas)
 Caldwell (Kalifornie)
 Caldwell (Idaho)
 Caldwell (Kansas)
 Caldwell (New Jersey)
 Caldwell (Ohio)
 Caldwell (Texas)
 Caldwell (Západní Virginie)
 Caldwell (Wisconsin)

ostatní významy
 Caldwell County – název 4 okresů v USA
 třída Caldwell – třída torpédoborců námořnictva Spojených států amerických
 Caldwellův katalog – astronomický katalog